Förbjuden värld kan vara:

Förbjuden värld (film) – en film med originaltitel: Forbidden Planet, med premiär 1956
Förbjuden värld (roman) – en roman med originaltitel: Pebble in the Sky, publicerad 1950

ru:Запретная планета (фильм)